Akbash kan syfta på följande:

 Akbash - en turkisk hundras
 Āq Bāsh (ort i Iran)